La Brunei Super League 2016 è la 4ª edizione della massima competizione nazionale per club della Brunei, la squadra campione in carica è il Indera Sports Club.

Classifica 

<div style="font-size: smaller">
Legenda:
      Campione del Brunei 2016, ammessa alla Coppa dell'AFC 2017

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calcio nel 2016
2016